Ибреси — топоним:
 Ибреси — посёлок городского типа, административный центр Ибресинского района Чувашской Республики Российской Федерации.
 Ибреси — село, существовавшее в Ибресинском районе Чувашской АССР до 1986 года.
 Ибреси — станция Казанского отделения Горьковской железной дороги.